Часослов:

 Часослов — богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга.
 Часослов Бедфорда — рукописный иллюминированный часослов, созданный в Париже в первой трети XV века. 
 Часослов Жанны д’Эврё — манускрипт европейского средневековья. Был создан между 1324 и 1328 годами Жаном Пюселем для Жанны д’Эврё
 Часослов Фарнезе — иллюминированный манускрипт, созданный в Риме ренессансным художником Джулио Кловио для кардинала Алессандро Фарнезе.
 Часослов Этьена Шевалье — иллюминированный манускрипт, созданный первым мастером французского Возрождения Жаном Фуке около 1452—1460 гг.